Гран-при Бельгии 2002 года — четырнадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2002 года. Прошёл на автодроме Спа-Франкоршам, в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 1 сентября 2002 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:47,176
 Хет-трик завоевал Михаэль Шумахер

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии